Priorei steht für:

  Priorat, ein von einer Abtei abhängiges und von einem Prior geleitetes Kloster
 Priorei (Hagen), ein Ortsteil der Stadt Hagen